Taurasini – gli abitanti dell'antica città di Taurasia Cisauna, nel Sannio preromano
Taurasini – gli abitanti del moderno comune di Taurasi, in provincia di Avellino